Гинта́ () — село в Акушинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Гинта как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 10 км к юго-востоку от села Акуша, на реке Дарголакотты.

Население

Этимология 
Буквально название села означает— скирда, стог. Как гора, на которой расположено селение, так и облик селения, его общий вид очень напоминают конусообразную скирду нагорья. Как предполагает лингвист М. О Османов, первоначально так называлась похожая на скирду гора, а потом, как это обычно бывало, название передалось основанному селу на этой горе.

Известные уроженцы 
 Магомедов, Хизри Магомедович (1919—1994) — полный кавалер ордена Славы.
Алиев Булат — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Акушинского района
Муниципальные образования Акушинского района
Сельские поселения Дагестана